Die Abkürzung WCT steht oder stand für

WIPO-Urheberrechtsvertrag
West Coast Trail
World Championship Tennis, ein Profi-Turnier 1967–1989, siehe hierzu Geschichte des Tennis (1945 bis 1967)
 World Club Tennis
Leibniz-Wissenschaftscampus Tübingen

Abkürzung